Лоренстаун () — название нескольких населённых пунктов в Ирландии и Канаде:

Топоним 
 Лоренстаун — деревня в Ирландии, графство Голуэй.
  — деревня в Северной Ирландии, графство Даун.
  — деревня в Канаде, провинция Новая Шотландия, графство Аннаполис.
  — деревня в Канаде, провинция Новая Шотландия, графство Галифакс.

См. также 
 Лоренс
 Лоренсвилл
 Лоренсберг